Stupnica est un toponyme qui peut désigner :
Stupnica, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;
Stupnica, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Loznica, district de Mačva.